Alexios II. ist der Name folgender Personen:

* Alexios II. (Byzanz) (1167–1183), byzantinischer Kaiser
 Alexios II. (Trapezunt) (1282–1330), Kaiser von Trapezunt

Siehe auch:
 Pseudo-Alexios II.